Мы́льников — русская фамилия; происходит от профессионального прозвища Мыльник.

Известные носители 
 
 Мыльников, Андрей Андреевич (1919—2012) — советский и российский художник.
 Мыльников, Борис Александрович (1952—2013) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Мыльников, Владимир Васильевич (1923—1991) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Мыльников, Владислав Валерьевич (род. 2000) — российский фехтовальщик.
 Мыльников, Геннадий Николаевич (род. 1953) — советский хоккеист.
 
 Мыльников, Григорий Михайлович (1919—1979) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Мыльников, Дмитрий Сергеевич (род. 1978) — российский хоккеист, тренер.

Примечания